Fossaria galbana är en snäckart som först beskrevs av Thomas Say 1825.  Fossaria galbana ingår i släktet Fossaria och familjen dammsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Dammsnäckor
galbana